Onomàstica:
 Ismaïl (Ismael), nóm àrab del personatge bíblic fill d'Ibrahim (Abraham)
 Ismaïl (nom), nom propi, utilitzat per molts personatges àrabs i musulmans
 Ismaïl ibn Jàfar, imam ismaïlita ()
 Prínceps samànides:
Ismaïl ibn Àhmad, governador de Bukharà 885-892, de Transoxiana 892-907
Ismaïl ibn Nuh al-Múntasir, emir 999-1005
 Ismaïl I de Pèrsia o Ismaïl-Xah (1487-1524), primer xa de la dinastia safàvida de Pèrsia
 Ismaïl II de Pèrsia, xa safàvida de Pèrsia 1576-1578
 Ismaïl III de Pèrsia, xa safàvida de Pèrsia 1750-1760
 Ismaïl ibn Alí (1684–1727), sultà del Marroc
 Ismaïl ibn Muhàmmad Alí (1795–1822), general egipci, fill de Muhàmmad Alí Paixà
 Ismaïl Paixà (1830-1895), valí i khèdiv d'Egipte i Sudan 
Geografia:
 Izmail o Ismail, ciutat històrica d'Ucraïna.
Altres:
 Ismaïl (clan), clan somalí que té com ancestre Abdirahman ibn Ismaïl al-Jabarti.